Cobas o Covas o As Covas pueden referirse a:

Divisiones administrativas

As Covas 
As Covas (Cervantes), lugar de la parroquia de Vilaspasantes, concello de Cervantes.
As Covas (Dumbría), lugar de la parroquia de O Ézaro, concello de Dumbría.
As Covas (La Estrada), lugar de la parroquia de Paradela, concello de La Estrada.
As Covas (Irijoa), lugar de la parroquia de A Viña, concello de Irijoa.
As Covas (Meaño), lugar de la parroquia de Meaño, concello de Meaño.
As Covas (Navia de Suarna), lugar de la parroquia de Castañedo, concello de Navia de Suarna.
As Covas (Pastoriza), lugar de la parroquia de Álvare, concello de Pastoriza.
As Covas (Puenteareas), lugar de la parroquia de Moreira, concello de Ponteareas.
As Covas (Puentes de García Rodríguez), lugar de la parroquia de O Freixo, concello de Puentes de García Rodríguez.
As Covas (Quiroga), lugar de la parroquia de Augas Mestas, concello de Quiroga.
As Covas (Santa Comba), lugar de la parroquia de Vilamaior, concello de Santa Comba.
As Covas (Valdoviño), lugar de la parroquia de Valdoviño, concello de Valdoviño.
As Covas (Villamartín de Valdeorras), lugar de la parroquia de Valencia do Sil, concello de Vilamartín de Valdeorras.
As Covas (Germade), lugar de la parroquia de Burgás, concello de Germade.

Cobas 

 Cobas (Ames), parroquia y aldea española del municipio de Ames en la provincia de La Coruña, Galicia.
 Cobas (Arzúa), aldea española de la parroquia de Viñós, municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Cobas (Ferrol), parroquia española del municipio de Ferrol en la provincia de La Coruña, Galicia.
 Cobas (Negreira), parroquia española del municipio de Negreira en la provincia de La Coruña, Galicia.

Covas

España 
Covas (Ames), lugar y parroquia del concello de Ames.
Covas (Piñeiro), lugar de la parroquia de Piñeiro, concello de Ames.
Covas (Arzúa), lugar de la parroquia de Viñós, concello de Arzúa.
Covas (Baralla), lugar y parroquia del concello de Baralla.
A Ponte Covas, lugar de dicha parroquia.
Covas (Bergondo), lugar de la parroquia de Bergondo, concello de Bergondo.
Covas (Blancos), parroquia del concello de Blancos.
Covas (Coles), lugar de la parroquia de Ribela, concello de Coles.
Covas (Cerdedo-Cotobade), lugar de la parroquia de Tenorio, concello de Cerdedo-Cotobade.
Covas (Curtis), lugar de la parroquia de Curtis, concello de Curtis.
Covas (Ferrol), parroquia del concello de Ferrol.
Covas (Forcarey), lugar de la parroquia de Forcarei, concello de Forcarey.
Covas (Maceda), parroquia del concello de Maceda.
Covas (Meaño), parroquia del concello de Meaño.
 Covas (Montederramo), lugar y parroquia del concello de Montederramo.
Covas (Negreira), parroquia del concello de Negreira.
Covas (Pereiro de Aguiar), parroquia do concello de Pereiro de Aguiar.
Covas (Rubiana), parroquia del concello de Rubiana.
Covas (San Cristovo de Cea), parroquia del concello de San Cristovo de Cea.
Covas (Abades), lugar de la parroquia de Abades, concello de Silleda.
Covas (Cortegada), lugar de la parroquia de Cortegada, concello de Silleda.
Covas (Villa de Cruces), lugar de la parroquia de Carbia, concello de Villa de Cruces.
Covas (Vivero), lugar y parroquia del concello de Vivero.

Covas de Abaixo (Arbo), lugar da parroquia de Mourentán, concello de Arbo.
Covas de Abaixo (Carballo), lugar de la parroquia de Sofán, concello de Carballo.
Covas de Arriba (Arbo), lugar da parroquia de Mourentán, concello de Arbo.
Covas de Arriba (Carballo), lugar de la parroquia de Sofán, concello de Carballo.
Covas do Río (La Merca), lugar de la parroquia de Zarracós, concello de La Merca.
O Coto de Covas, lugar de la parroquia de Mourentán, concello de Arbo.
 As Casas de Covas, lugar de la parroquia de Santalla de Devesa, concello de Friol.
 Castro de Covas, lugar español del municipio de Pereiro de Aguiar, en la provincia de Orense, Galicia.

Portugal 
 Covas (Lousada), antigua freguesia portuguesa del municipio de Lousada, distrito de Oporto.
 Covas (Tábua), antigua freguesia portuguesa del municipio de Tábua, distrito de Coímbra.
 Covas (Vila Nova de Cerveira), freguesia portuguesa del municipio de Vila Nova de Cerveira, distrito de Viana do Castelo.
 Covas (Vila Verde), antigua freguesia portuguesa del municipio de Vila Verde, distrito de Braga.
 Covas do Barroso, freguesia portuguesa del municipio de Boticas, distrito de Vila Real.
 Covas do Douro, freguesia portuguesa del municipio de Sabrosa, distrito de Vila Real.
 Covas do Rio (São Pedro do Sul), freguesia portuguesa del municipio de São Pedro do Sul, distrito de Viseu.
 Covas e Vila Nova de Oliveirinha, freguesia portuguesa del municipio de Tábua, distrito de Coímbra.

Otros 
 Cobas (apellido), apellido español.
 Covas (apellido), apellido español.